Ташла́ (в верховье Чла) — река в Ставропольском крае. Является правым притоком Егорлыка. Длина — 72 км. Площадь водосборного бассейна — 1290 км².

Берёт начало в городе Михайловске. Впадает в Егорлык в черте села Безопасного Труновского района.

На всём протяжении Ташлы от Михайловска до впадения Малой Ташлы имеется ряд плотин. Созданные пруды используются для орошения и как водопои для скота.

Притоки 
Река имеет ряд притоков, наиболее значительные из них:
 Тугулук — правый приток, длина 42 км
 Малая Ташла (балка Орлова) — левый приток, длина 16 км.
 Терновочка — правый приток, длина 12 км
 Терновка — правый приток, длина 36 км

Примечания 

Притоки Егорлыка
Реки Ставропольского края